The Promoter – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Kalem Company
The Promoter – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Pilot Films Corporation
The Promoter – cortometraggio del 1915 diretto da Walter Edwards
The Promoter – documentario del 2013 diretto da Ed Edwards